Fallen () може значити:

Музика

Альбоми 
 Fallen (альбом Evanescence) — перший студійний альбом американського рок-гурту Evanescence 2003 року виходу
 Fallen (альбом Burzum) — восьмий студійний альбом норвезького блек-метал-гурту Burzum 2011 року виходу
 Fallen (альбом Fields of the Nephilim) — четвертий студійний альбом англійської групи Fields of the Nephilim 2002 року виходу

Пісні 
 Fallen (пісня Сари Маклахлан) — пісня канадської співачки Сари Маклахлан 2003 року виходу
 Fallen (пісня Mýa) — пісня американської R&B-співачки Mýa 2003 року виходу